Rottmühle ist ein Ortsname:

 Rottmühle (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rottmühle (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rottmühle (Steinweiler), Wohnplatz der Ortsgemeinde Steinweiler im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Rotmühle
 Rote Mühle
 Rothemühl